Transeúnte es un carro con una persona que transita

 Viandante o peatón, persona que transita por la calle;
 Transeúnte (persona sin residencia fija), persona que reside en un lugar solo de forma transitoria;
 Nómada, persona que cambia continuamente de residencia.
 Cualquier suceso.